I

 I — дев’ята літера латинської абетки.
 I без крапки літера розширенної латинки
 I — позначення одиниці (1) в римській системі числення.
 I (Iodium) — хімічний символ йоду.
 I — символ, яким позначається амінокислота ізолейцин
 I століття до н. е. — останні 100 років перед Різдвом Христовим.
 I століття — перші 100 років від Різдва Христового.
 /i/ — позначення звуку «неогублений голосний переднього ряду високого підняття» в міжнародному фонетичному алфавіті.
 i — в математиці: уявна одиниця.

Див. також 
 1 (значення)
 не плутати з: І